Ваку́ла — фамилия белорусского и украинского происхождения. Известные носители:

 Вакула, Лидия Алексеевна (в замужестве — Белозёрова; 1945—2022) — украинская актриса театра и кино.
 Вакула, Нинель Андреевна (род. 1949) — советская гребчиха-байдарочница.
 Вакула, Светлана Владимировна (род. 1977) — белорусская гребчиха-байдарочница.

См. также 
 «Кузнец Вакула» (во 2-й редакции — «Черевички») — опера П. И. Чайковского по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».